

Sigle 
 Management Information Base – tipo di database per la gestione di dispositivi di rete
 Master in International Business – un tipo di corso di formazione post-universitaria
 Men in Black – (uomini in nero) nell'ambito della teoria del complotto sugli UFO, presunti agenti governativi, vestiti interamente di nero, incaricati di intimidire o ridurre al silenzio i testimoni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati
 Milano Indice Borsa – indice MIB dell'andamento della Borsa di Milano
 Meiringen-Innertkirchen Bahn

Cinema 
 Men in Black – film di fantascienza del 1997 diretto da Barry Sonnenfeld

Codici 
 MIB – codice aeroportuale IATA del Minot Air Force Base di Minot (Stati Uniti)
 mib – codice ISO 639-3 della lingua mixteca di Atatláhuca

Informatica 
 Mib – simbolo del mebibit un multiplo del bit
 MiB – simbolo del mebibyte un multiplo del byte

Musica 
 Mi♭ – mi bemolle

Altri progetti